Албания принимала участие на II Европейских играх, которые прошли с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. Страна была представлена 13 спортсменами в 6 видах спорта. Албания не выиграла ни одной медали и не вошла в общий медальный зачёт.

Бокс

 Мужчины

Дзюдо

 Мужчины

Стрельба из лука

 Классический лук

Примечания